Двораковский
Двораковский, Владислав (1908—1976) — польский коммунистический политик и государственный деятель.
Двораковский, Вячеслав Викторович (род. 1949) — российский политический деятель.